Ten dzień – powieść Blanki Lipińskiej
 Ten dzień – szwajcarsko-francuski film z 2003 w reżyserii Raúla Ruiza
 365 dni: Ten dzień – polski film z 2022 w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa, ekranizacja powieści

Zobacz też 
 365 dni